Krötenbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Krötenbach (Alster), rechter Zufluss der Alster vor Oberelldorf, Stadt Seßlach, Landkreis Coburg, Bayern
 Krötenbach (Alter Bach), linker Zufluss des Alten Bachs (zum Kleinen Bach, zum Kraichbach) vor Bad Mingolsheim, Gemeinde Bad Schönborn, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Krötenbach (Biberbach), linker Zufluss des Biberbachs (zum Main) in Weidhausen bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern
 Krötenbach (Brühlgraben), rechter Zufluss des Brühlgrabens in Großenhausen, Gemeinde Linsengericht, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Krötenbach (Erlengraben), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Erlengrabens (rechter Nebenstrang-Oberlauf des Kleinen Bachs, zum Kraichbach) bei Rettigheim, Gemeinde Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Krötenbach (Lauter), rechter Zufluss der „Lenninger“ Lauter bei Brucken, Gemeinde Lenningen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Krötenbach  (Näßlichbach), rechter Zufluss des Näßlichbachs nach Niedermittlau, Gemeinde Hasselroth, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Krötenbach (Sotzbach), linker Zufluss des Sotzbachs bei Hellstein, Gemeinde Brachttal, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Krötenbach (Weil), rechter Zufluss der Weil in Schmitten im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen

Siehe auch:
 Krettenbach
 Krotenbach
 Krottenbach
 Kröttenbach (Begriffsklärung)